Мертворождённый () — это ребёнок, родившийся без признаков жизни.

Также может означать:
  — третий студийный альбом американской дэт-метал-группы Malevolent Creation, выпущенный в 1993 году.
  — польская группа, образованная в 1997 и исполняющая блэк-дэт-метал.
  — песня 2003 года группы Black Label Society.
 Stillborn — шведская группа, распавшаяся в 1993 году.

Другие использования 
  — фильм 2017 года.

См. также 
 Stillbirth